Az élet értelme, filozófiai fogalom
Az élet értelme, a Monty Python-csoport filmje (1983)